130-й полк может означать:

Пехотные, стрелковые и мотострелковые полки 
130-й пехотный Херсонский Его Императорского Высочества великого князя Андрея Владимировича полк

Артиллерийские полки 
130-й корпусной артиллерийский полк

Авиационные полки 
130-й гвардейский штурмовой авиационный Братиславский Краснознамённый полк